Niemcy:
 Berlin-Wittenau – dzielnica Berlina
 Berlin-Wittenau (Wilhelmsruher Damm) – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Wittenau